Joseph B. Crowley (1858–1931) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Illinois
 Joseph Robert Crowley (1915–2003) – amerykański duchowny katolicki, biskup
 Joseph „Joe” Crowley (ur. 1962) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jork